Arquites habitants de la ciutat d'Arka
 Arquites d'Amfissa, (s. IV-III aC) poeta grec 
 Arquites de Mitilene, músic grec 
 Arquites de Tàrent (400 aC - 347 aC), filòsof, matemàtic, general i home d'estat grec 
 Arquites (associació), associació d'arquitectes italians a Espanya